Das Adjektiv venetisch kann sich beziehen auf

 ein antikes Volk im nördlichen Adriaraum, siehe Veneter (Adria).
 dessen heute ausgestorbene Sprache, siehe Venetische Sprache.
 eine heute in ungefähr demselben Raum gesprochene romanische Sprache, siehe Venetische Sprache (Romanisch).